"Moonbat" är en amerikansk nedsättande benämning på vänsterradikala personer som anses ha bristande verklighetsuppfattning och vara fyllda av osammanhängande floskler och konspirationsteorier.

Se även
 Wingnut, motsvarande term om högeråsikter

Källor

Politiska termer
Skällsord